Grundschwelle bezeichnet:
 eine Schwelle direkt auf der Grundmauer, siehe Fachwerkschwelle
 eine Erhöhung im Gewässerbett zur Sohlenbefestigung, siehe Grundschwelle (Wasserbau).